Die Comarca Nájera ist eine der zwölf Comarcas in der autonomen Gemeinschaft La Rioja.

Die nordwestlich gelegene Comarca umfasst 25 Gemeinden auf einer Fläche von  km².

Gemeinden 

Comarca in La Rioja